Uzdrowiskowy Dom Gościnny - były klasycystyczny piętrowy hotel łazienkowy w Krzeszowicach. Powstał w 1876. Znajdowało się w nim 8 mieszkań dwupokojowych z kuchnią oraz 4 pokoje jednoosobowe. Na przeł. XIX i XX w. został w niewielkim stopniu przebudowany Od 1945 siedziba liceum ogólnokształcącego, na fasadzie budynku - 13 października 1987 - wmurowano tablicę pamiątkową poświęconą Wincentemu Dankowi, założycielowi liceum. W 2001 budynek został poddany generalnemu remontowi.

Budynek został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.

Przypisy 

Zabytki w Krzeszowicach
Obiekty budowlane w Krzeszowicach‎